Austin Powers: Welcome to My Underground Lair! — это игра, разработанная Tarantula Studios и изданная Rockstar Games.

Была выпущена в 2000 году для Game Boy Color.

Игровой процесс 
Игра так же, как и предыдущая часть, состоит из множества мини-игр, помимо стандартных «Камень, ножницы, бумага» и лабиринта в стиле Pac-Man, в игре появилась мини-игра «Kini-Evil», которая представляет собой гонки, отсылающие к игре Evel Knievel.

Критика 
IGN дали игре оценку 3/10, высказавшись об игре так: «Rockstar копает здесь довольно глубоко. Используя лицензию Остина Пауэрса на полную катушку, она выпустила две практически идентичные игры: производную и скучную Oh Behave! и производную и скучную Welcome to my Underground Lair»

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для Game Boy Color
Компьютерные игры, изданные Rockstar Games
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании